Beijing International Challenger в женском парном разряде проводится в третий раз. В сетке основных соревнований 16 пар.

Китаянки Лю Ваньтин и Сунь Шэннань — победительницы соревнований.

Посев 

  Чжань Цзиньвэй /  Хань Синьюнь (Финал)
  '''Лю Ваньтин /  Сунь Шэннань (Титул)
  Татьяна Лужанская /  Чжэн Сайсай (Полуфинал)
  Чжань Хаоцин /  Макото Ниномия ''(Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2012